Елена Павловна:

 Елена Павловна (дочь Павла I) (1784—1803) — великая княжна, дочь императора Павла I, герцогиня Мекленбург-Шверинская
 Елена Павловна (Фредерика Вюртембергская) (1806—1873) — великая княгиня, жена великого князя Михаила Павловича, сына императора Павла I Петровича